Chasm est un mot anglais signifiant gouffre ou abîme.

Toponyme

Le Chasm View Nature Trail, un sentier de randonnée du comté de Montrose, dans le Colorado.
 Les chutes Chasm, des chutes d'eau dans le comté de Larimer, dans le Colorado.
 Le Lac Chasm,  un lac dans le comté de Boulder, dans le Colorado.

Jeux vidéo 
 Cosmic Chasm, un jeu vidéo de type shoot 'em up sorti en 1982.
 Chasm: The Rift, un jeu vidéo de tir à la première personne sorti en 1997.
 Chasm, un jeu vidéo Metroidvania sorti en 2018.

Musique 

 Chasm, un album de Ryūichi Sakamoto sorti en 2004.